Esistono più comuni francesi con questo nome

Pradelles – Alta Loira
Pradelles – Nord